Les trois piliers peuvent être :
 les trois piliers de l'Union européenne ;
 les trois piliers du système de prévoyance suisse et du système de prévoyance belge;
 les Trois Piliers du Sikhisme, qui sont une des bases de cette religion;
 les trois piliers du zen sont des éléments du bouddhisme et un titre de livre.